Miniancora är ett släkte av svampar. Miniancora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Miniancora